

Geografia

Svizzera 
 Cugy – comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Cugy – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)